Molekulska formula -{C15H12O8}- se može odnositi na:

 Ampelopsin
 Dihidrogosipetin